Die Saison 2021/22 der Dritten Volleyball-Liga der Frauen war die zehnte Saison der dritthöchsten Spielklasse im deutschen Volleyball der Frauen. Sie begann im September 2021 und endete im Mai 2022. In diesem Wettbewerb wurde in vier Ligen gespielt.

Wegen der COVID-19-Pandemie in Deutschland verbunden mit den Saisonabbrüchen 2019/20 und 2020/21 und teilweise fehlenden Absteigern kam es zu übergroßen Staffelstärken in der Dritten Liga. Daher wurden in dieser Saison die Staffen Nord und West in zwei Vorrundengruppen geteilt. Nach den Vorrunden, in der die Gruppenspiele mit Hin- und Rückspiel stattfanden, folgten jeweils Endrunden mit Aufstiegs- und Abstiegsgruppen. Die Ergebnisse der Mannschaften gegen die Mannschaften, die aus der eigenen Vorrundengruppe mit in die Endrunde einziehen, wurden mitgenommen.

Punktesystem 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Dritte Liga Nord 
Die Dritte Liga Nord wurde in zwei Vorrundengruppen geteilt. Nach der Vorrunde, in der die Gruppenspiele mit Hin- und Rückspiel stattfanden, folgte die Endrunde. Die drei Erstplatzierten jeder Vorrundengruppe bildeten die Aufstiegsgruppe und die schlechter Platzierten die Abstiegsgruppe. Die Mannschaften nahmen jeweils die Vorrundenergebnisse aus den Spielen mit, die sie gegen die für die gleiche Auf-/Abstiegsgruppe qualifizierten Mannschaften erzielt hatten. Sie spielten in Hin- und Rückspiel nur noch gegen die Mannschaften aus der anderen Vorrundengruppe.

Vorrunde

Endrunde

Dritte Liga West 
Die Dritte Liga West wurde in zwei Vorrundengruppen geteilt. Nach der Vorrunde, in der die Gruppenspiele mit Hin- und Rückspiel stattfanden, folgte die Endrunde. Die drei Erstplatzierten jeder Vorrundengruppe bildeten die Aufstiegsgruppe und die schlechter Platzierten die Abstiegsgruppe. Die Mannschaften nahmen jeweils die Vorrundenergebnisse aus den Spielen mit, die sie gegen die für die gleiche Auf-/Abstiegsgruppe qualifizierten Mannschaften erzielt hatten. Sie spielten in Hin- und Rückspiel nur noch gegen die Mannschaften aus der anderen Vorrundengruppe.

Vorrunde

Endrunde

Dritte Liga Süd

Dritte Liga Ost 

Legende

Weblinks 
 Homepage DVV Dritte Ligen

2021
Volleyballsaison 2021/22